VI Московский международный кинофестиваль состоялся в 1969 году. Открылся 7 июля 1969 года.

Жюри 

В состав жюри входили:

 Сергей Герасимов, режиссёр (СССР) — председатель жюри
 Дев Ананд — режиссёp, актёр и продюсер, Индия
 Вия Артмане — актриса, СССР
 Кинг Видор — режиссёp, США
 Эрвин Гешоннек — актёр, ГДР
 Анатолий Головня — оператор, СССР
 М’Биссин Тереза Диоп — актриса, Сенегал
 Захари Жандов — peжиссёp, НРБ
 Станислав Звоничек — киновед, ЧССР
 Ежи Кавалерович — peжиссёp, ПНР
 Ион Попеску-Гопо — peжиссёp, СРР
 Глаубер Роша — peжиссёp, Бразилия
 Иштван Сабо — peжиссёp, ВНР
 Альберто Сорди — актёр, Италия
 Ив Чампи — peжиссёp, Франция
 Мадиха Юсри — актриса, ОАР

Фильмы-участники 
 «Братья Карамазовы» (СССР, реж. Иван Пырьев)
 «» / Midt i en jazztid (Дания, реж. Кнуд Лейф Томсен)
 «Время жить» / Le temps de vivre (Франция, реж. Бернар Поль)
 «Время развлечений» / Playtime (Франция-Италия, реж. Жак Тати)
 «» / «Всего один месяц» / O femeie pentru un anotimp (Румыния, реж. Георге Витанидис)
 «» / Brent jord (Норвегия, реж. )
 «» / 2000 weeks (Австралия, реж. )
 «2001: космическая одиссея» / 2001: A space odyssey (Великобритания-США, реж. Стэнли Кубрик)
 «» / Falak (Венгрия, реж. Андраш Ковач)
 «» (ГДР, реж. Аннели и Андре Торндайк)
 «Доживём до понедельника» (СССР, реж. Станислав Ростоцкий)
 «» / Palaver (Бельгия, реж. )
 «Здесь, под полярной звездой» / Taalla pohjantahden alla (Финляндия, реж. Эдвин Лайне)
 «» / Cabascabo (Нигер, реж. Умару Ганда)
 «» / Kad cujes zvona (Югославия, реж. Антун Врдоляк)
 «Колония Ланфиер» (ЧССР-СССР, реж. )
 «» / Korridoren (Швеция, реж. )
 «» / Шай Мин Эль-Хауф (ОАР, реж. Хусейн Камаль)
 «Лусия» / Lucia (Куба, реж. Умберто Солас)
 «Оливер!» / Oliver! (Великобритания, реж. Кэрол Рид)
 «Пан Володыевский» / Pan Wolodyjowski (Польша, реж. Ежи Гофман)
 «» / Ayudeme usted compadre (Чили, реж. )
 «Река без моста» / «Без права на жизнь» / Хаси-но най кава (Япония, реж. Тадаси Имаи)
 «» / Наваб сираджуддаула (Пакистан, реж. )
 «» / La Celestina (Испания-ФРГ, реж. )
 «Серафино» / Serafino (Италия-Франция, реж. Пьетро Джерми)
 «» / «Симон Боливар, освободитель» / Simón Bolívar, il liberatore (Италия-Испания, реж. Алессандро Блазетти)
 «» / Мегх-о-роудра (Индия, реж. )
 «» / Sieben tage frist (ФРГ, реж. Альфред Форер)
 «» (НРБ, реж. )
 «» / Breve cielo (Аргентина, реж. )
 «» / «Суровое утро» / Оглоо (МНР, реж. Дэжидийн Жигжид)
Фильм, показанный, но не вошедший в программу фестиваля:
 «Унесённые ветром» / Gone with the Wind (США, реж. Виктор Флеминг)

Награды 
 Большой приз
 Не вручался

 Золотые призы
 «Лусия» (Куба, реж. Умберто Солас)
 «Серафино» (Италия-Франция, реж. Пьетро Джерми)
 «Доживём до понедельника» (СССР, реж. Станислав Ростоцкий)

 Серебряные премии
 «Время развлечений» (Франция-Италия, реж. Жак Тати)
 «Когда слышишь колокола» (СФРЮ, реж. Антун Врдоляк)

 Специальные премии
 режиссёр Иван Пырьев (за фильм «Братья Карамазовы», СССР) — посмертно
 режиссёр Кэрол Рид (фильм «Оливер!», Великобритания)
 «Дневник немецкой женщины» (ГДР, реж. Аннели и Андре Торндайк)

 Призы
 Фильм «2001: космическая одиссея» (Великобритания-США) за использование технических средств
 актёр Рон Муди («Оливер!», Великобритания)
 актёр Тадеуш Ломницкий («Пан Володыевский», ПНР)
 актриса Ирина Петреску («Всего один месяц», СРР)
 актриса Ана Мария Пиккио («Узкая полоска неба», Аргентина)

 Почётный диплом
 «Выжженная земля» (Норвегия, реж. Кнут Андерсен)
 «Кабаскабо» (Нигер, реж. Умару Ганда)
 режиссёр Андраш Ковач («Стены», ВНР)
 оператор  («Танго», НРБ)

 Премия ФИПРЕССИ
 «Лусия» (Куба, реж. Умберто Солас)

Источники 
 
 

1969
Кинофестивали 1969 года
1969 год в Москве
Июль 1969 года